Майково — деревня в Кимрском районе Тверской области.
Входит в состав Быковского сельского поселения.

История 
В 1887 году деревня Майково (Марково) относилось к Горицкой волости Корчевского уезда.

Известные люди 
В деревне родился советский и российский учёный-геолог Константин Фёдорович Сергеев.

Примечания 

Населённые пункты Кимрского района